USS Freedom ha sido el nombre de los tres siguientes buques de la Armada de los Estados Unidos:

 , un buque de carga que sirvió durante y brevemente tras  la Primera Guerra Mundial.
 Freedom, una goleta auxiliar que no llegó a ser dada de alta, que sirvió entre 1940 y 1962
 , un buque de combate litoral asignado en 2008.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos